Guerrero ist das spanische Wort für Krieger:

Guerrero ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Guerrero (Bundesstaat), Bundesstaat in Mexiko
 Guerrero (Chihuahua), administratives Zentrum des Municipio Guerrero in Chihuahua, Mexiko
 Guerrero (Coahuila), administratives Zentrum des Municipio Guerrero in Coahuila, Mexiko
 Guerrero Negro, Stadt in Mexiko
 Guerrero (Jujuy), Ort in Argentinien
 Guerrero-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika

Guerrero ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

Guerrero steht für:
 Guerrero (Familienname), einen spanischen Familiennamen

Siehe auch:
 Vicente Guerrero (Begriffsklärung)
 Guerreiro